Влади́мир Алекса́ндрович Чермо́ев (1866 — не ранее 1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный.

Окончил 2-й кадетский корпус (1882) и Николаевское инженерное училище (1885), откуда выпущен был подпоручиком в 12-й пехотный Великолуцкий полк с прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. В 1886 году был переведен в лейб-гвардии Московский полк чином подпоручика.

Чины: поручик (1891), штабс-капитан (ст. 6.12.1897), капитан (1900), полковник (ст. 6.12.1907), генерал-майор (1915).

8 октября 1913 года назначен командиром 94-го пехотного Енисейского полка, с которым и вступил в Первую мировую войну. Был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

23 февраля 1915 года произведен в генерал-майоры. На 28 мая 1915 года — командующий тем же полком. 16 сентября 1915 назначен командиром бригады 67-й пехотной дивизии. Пожалован Георгиевским оружием

7 февраля 1917 года назначен командующим 170-й пехотной дивизией. 6 августа 1917 зачислен в резерв чинов при штабе Московского военного округа, а 1 октября 1917 назначен командующим 1-й гренадерской дивизией.

После революции остался в СССР. К 1931 году — безработный в Ленинграде, был репрессирован по делу «Весна» вместе с другими офицерами-московцами.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1904)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1908)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1911)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1913)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 03.01.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 11.03.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (ВП 28.05.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (ВП 08.01.1916)
 мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (ВП 25.05.1916)
 Орден Святой Анны 1-й ст. с мечами (ВП 29.07.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 22.05.1917)

Источники 
 Список полковникам по старшинству 1909 года.
 Армия и флот свободной России, № 165. Официальный отдел. — 18 июля 1917 г. — С. 1.
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Второго кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Военачальники Первой мировой войны
Репрессированные в СССР